La première saison d'Arab Idol est diffusée entre le  et .

L'émission est un gros succès dans le monde arabe et parmi la diaspora arabe en Europe et en Amérique. Le jury, composé par le chanteur libanais Ragheb Alama, la chanteuse émiratie Ahlam et le compositeur égyptien Hassan El Shafei, choisit 20 candidats à travers une série de castings à Beyrouth. Après la dernière étape, 10 candidats sont choisis pour faire partie de l'émission et se produire lors des primes.

Le , la candidate égyptienne Carmen Slimane remporte la victoire face à la Marocaine Dounia Batma. Carmen remporte un contrat avec la maison de disque Platinum Records, une campagne de pub avec Pepsi ainsi qu'une Chevrolet Corvette et sa victoire est , d'autant plus que Dounia est considérée comme étant la grande favorite. La finaliste Dounia Batma n'est pas en reste puisque sa participation est très médiatisée et sa voix est acclamée par le public et par les membres du jury qui ne tarissent jamais d'éloges. Elle signe également avec Platinum Records, ainsi que le semi-finaliste jordanien Youssef Arafat.

Les auditions 
En , les villes dans lesquelles ont lieu les auditions sont révélées sur le site officiel de MBC1 :

 Le Caire, Égypte, le 
 Casablanca, Maroc, le 
 Dubaï, Émirats arabes unis, le 
 Koweit City, Koweït, le 
 Amman, Jordanie, le 
 Londres, Royaume-Uni, le 
 Tunis, Tunisie, le 
 Beyrouth, Liban, le 
 Damas, en Syrie : les auditions étaient normalement programmée pour le  mais elles furent annulées à cause des émeutes et de l'instabilité politique dans le pays.

Le , 20 candidats représentant 9 pays arabes furent choisis par le jury après une série d'auditions.

 Égypte: Carmen Slimane (17), Yahya Yacoub (27), Rasha Sharnoubi (22), Shaza Youssef (17), Karim Mohammad (24)
 Tunisie: Hassan Kharbech (23), Ghofran Fatouhi (19), Shirine Lejmi (16), Amine Bourguiba (17)
 Maroc: Dounia Batma (20), Imane Karkibou (23), Habiba Bouziri (23)
 Jordanie: Youssef Arafat (18), Ghazal Shashaah (23)
 Arabie saoudite: Mohamed Taher (23), Marwan Fagui (24)
 Irak: Mohammad Oulwan (20)
 Oman: Mahmoud Noufli (21)
 Palestine: Ahmad Abbasi (25)
 Syrie: Nadia Manfoukh (28)

Top 10

Repertoire 

Prime 1 ()
 Invité/Mentor: Saber Rebaï

Prime 2 ()
 Invitée/Mentor: Sherine Abdel Wahhab

Prime 3 ()
 Invité/Mentor: Assi Al Hillani

Prime 4 ()
 Invité/Mentor: Majid Al Muhandis 

Prime 5 ()
 Invité/Mentor: Nawal Al Zoghbi 

Week 6 ()
 Invité/Mentor: Elissa

Week 7 ()
 Invité/Mentor: Kadhem Saher

Week 8 ()
 Invité/Mentor: Nancy Ajram  

Week 9 ()
 Invité/Mentor: Najwa Karam / Latifa (singer)

Références 

Arab Idol1